Кампу-Алегри (Алагоас) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Кампу-Алегри (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.